Chvála ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Chvála (1851–1924), tschechischer Komponist und Musikschriftsteller
 Milan Chvála (1936–2021), tschechischer Insektenkundler